Сан Агустин има више значења:

 Сан Агустин (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Агустин (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Агустин (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Агустин, Лас Палмас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Агустин (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Агустин (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Агустин (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Агустин (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Агустин (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Агустин (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Агустин, Километро Кинсе ла Реформа (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Агустин (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Агустин, Ла Валенсијана (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Агустин (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Агустин (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Агустин (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Агустин, Ла Кабања (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин, Камачито (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Агустин (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Агустин (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Агустин, Ел Сауз (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Агустин (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин, Преса де Сан Агустин (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин, Ел Ваљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин, Ранчо Љанито де Сан Агустин (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Агустин (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Агустин, Сан Агустин де Вакерос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин, Сан Агустин де лос Романес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин, Капулинес (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин, Ел Каризал (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Виља Идалго, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Агустин (Сан Антонио ла Исла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Агустин (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Агустин (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Агустин (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Агустин (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Агустин (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Агустин (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Агустин, Сан Мигел дел Маторал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Агустин (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Агустин (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Агустин (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Агустин (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Агустин (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Агустин (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Агустин (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Агустин (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Агустин (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин, Марија Гвадалупе Карденас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин, Ел Ранчито (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Агустин (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Агустин, Ла Куеста (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин, Ел Мечудо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин, Ел Тоти (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин, Кивис (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Агустин (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Агустин (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Агустин (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин, Лос Којотес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин, Хуан Агустин (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Агустин (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Агустин, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Агустин (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин, Ел Коралон (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин, Лазаро Акоста Ромеро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин, Максимино Молина (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин, Примитиво Мендоза (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин, Саломе Муњоз (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин, Флавио Домингез (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Агустин (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Санта Елена), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин, Салвадор Алварадо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Агустин (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Агустин, Сан Агустин де ла Викторија (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Агустин, Лос Куевас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Агустин (Виља Идалго, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику